Magnez (Mg) – pierwiastek chemiczny
 miligram (mg) – jedna tysięczna grama (0,001 g)
 Megagram (Mg) – milion gramów (1000000 g)
 Mistrz Gry (MG) – osoba prowadząca grę RPG
 Ministerstwo Gospodarki
 Medal for Gallantry – australijskie odznaczenie wojskowe
 MG Cars – brytyjski producent samochodów działający w latach 1924–2006.
 MG Motor – brytyjsko-chiński producent samochodów działający od 2006 roku.